Iwantschew ist der Familienname folgender Personen:
 Klement Iwantschew (* 1989), bulgarischer Fußballspieler
 Wiktor Iwantschew (* 1974), bulgarischer Tennisspieler